Waitara steht für:
 Waitara (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Waitara River, einer der größten Flüsse Neuseelands
 Waitara (New South Wales), Ort in Hornsby Shire, New South Wales in Australien
 Waitara (Queensland), Ort in Nebo Shire, Queensland in Australien